Deuter steht für:
 Zellen in der Blattmittelrippe von Moosen, siehe Leptoide
 Deuter Sport, deutscher Reisegepäckhersteller

Deuter ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Deuter (* 1965), deutscher Violinist und Konzertmeister
 Franz Deuter (1899–1973), deutscher Politiker (SPD)
 Georg Deuter (* 1945), deutscher New-Age-Musiker
 Sonja Deuter (* 1959), Hamburger Politikerin (GAL)

Siehe auch